
Гипотеза Даффина — Шаффера — важная гипотеза в теории метрических чисел, предложенная Р. Даффином и А. Шеффером в 1941 году.  Она утверждает, что если — вещественная функция, принимающая положительные значения, то почти для всех  (относительно меры Лебега) неравенство 

 

имеет бесконечно много решений во взаимно простых числах  () тогда и только тогда, когда 

 

где — функция Эйлера.

Многомерный аналог этой гипотезы был доказан Воганом и Поллингтоном в 1990 году.

История 
Из леммы Бореля – Кантелли следует, что если рациональные приближения существуют, то ряд расходится.  Обратное утверждение составляет суть данной гипотезы.  

Было получено много доказательств частных случаев гипотезы Даффина – Шеффера. В 1970 году Пол Эрдёш установил, что гипотеза верна, если существует константа  такая, что для каждого целого числа  или , или .   В 1978 году Джеффри Ваалером усилил этот результат на случай .   Совсем недавно Хейнс, Поллингтон и Велани еще более усилили результат, гипотеза верна, если существует число , такое что ряд 

 .

В 2006 году Бересневич и Велани доказали, что аналог гипотезы Даффина – Шеффера для меры Хаусдорфа эквивалентен исходной гипотезе Даффина – Шеффера, которая априори слабее. Этот результат был опубликован в «Annals of Mathematics».  

В июле 2019 года Димитрис Кукулопулос и Джеймс Мейнард объявили доказательство этой гипотезы Даффина — Шаффера.

Примечания

Литература 

 Harman, Glyn (1998). Metric number theory. London Mathematical Society Monographs. New Series. 18. Oxford: Clarendon Press. ISBN 978-0-19-850083-4. Zbl 1081.11057.
 Harman, Glyn (2002). "One hundred years of normal numbers".  In Bennett, M. A.; Berndt, B.C.; Boston, N.; Diamond, H.G.; Hildebrand, A.J.; Philipp, W. (eds.). Surveys in number theory: Papers from the millennial conference on number theory. Natick, MA: A K Peters. pp. 57–74. ISBN 978-1-56881-162-8. Zbl 1062.11052.

Ссылки 

 Статья из журнала Quanta о гипотезе Даффина-Шеффера.  
Диофантовы приближения
Математические гипотезы